Suining kan syfta på följande orter i Kina:

Suining, en stad på prefekturnivå i Sichuan-provinsen;
Suining, Shaoyang, ett härad i Hunan-provinsen;
Suining, Xuzhou, härad i Jiangsu-provinsen.

Se även
 Suining Xian

WP:Projekt Kina